Hiroshi Minami ist der Name folgender Personen:

* Hiroshi Minami (Politiker) (1869–1946), japanischer Politiker 
 Hiroshi Minami (Psychologe) (1914–2001), japanischer Sozialpsychologe und Hochschullehrer 
 Hiroshi Minami (Diplomat) (* 1959), japanischer Diplomat
 Hiroshi Minami (Musiker) (* 1960), japanischer Jazzmusiker